Jelyzaveta Viktorivna Kalaninová (* 1. února 1995 Kremenčuk) je ukrajinská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v Kremenčuku ve 14 letech. Připravuje se pod vedením Vasyla Vološyna.. V ukrajinské ženské reprezentaci se pohybuje od roku 2013 v těžké váze nad 78 kg. Patří k nejvyšším evropských judistkám současnosti.

Vítězství 
 2016 - 1x světový pohár (Tallinn)
 2018 - 2x světový pohár (Agadir, Lisabon)

Výsledky

Váhové kategorie

Bez rozdílu vah

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas na Ukrajině

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Jelyzavety Kalaninové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Jelyzavety Kalaninové na Judobase.org

Ukrajinští judisté
Narození v roce 1995
Narození 1. února
Narození v Kremenčuku
Žijící lidé
Ženy